Juan Hernández puede referirse a:

 Juan Esteban Lazo Hernández, político cubano;
 Juan Francisco Hernández Díaz, futbolista peruano;
 Juan Hernández García, futbolista español;
 Juan Hernández Saravia fue un militar español;
 Juan José Pérez Hernández, oficial naval español;
 Juan Martín Hernández, jugador de rugby argentino;
 Juan Mauricio Soler Hernández, ciclista colombiano.
 Juan Orlando Hernández Alvarado, político hondureño, presidente de la República 2014-2018.
 '''Juan Hernández (futbolista mexicano)